Ренийски район (; ) се намира в южната част на Одеска област, Украйна. Общата му площ е 861 км2. Съставен е от 1 градски и 7 селски местни съвета. Негов административен център е град Рени. Според преброяването през 2001 г. населението му е 40 680 души. Според оценки на Държавната статистическа служба към 1 юли 2017 г. населението му по настоящ адрес е 36 983 души, а по постоянен адрес е 37 780 души.

География

Населени места 
В района има 8 населени места: 1 град – Рени; 7 села – Анадолка, Караагач, Картал, Котловина, Лиманске, Новосилске и Плавни.

Население

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Езици 
Численост на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г. (по населени места):

Дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г. (по населени места, в %):

Източници

Външни препратки